Glis bezeichnet:
 Glis, eine ehemalige selbständige Gemeinde in der Schweiz
 Glis (Buch), ein Buch der Norwegerin Hanna Kvanmo
 Glis (Band), eine Band aus Seattle
 Glis (Gattung), eine Nagetiergattung
 Glis glis, zoologischer Name des Siebenschläfers 
 eine Erzählung von Albert Vigoleis Thelen, siehe Glis-Glis (Erzählung)

Siehe auch:
 Klis (Begriffsklärung)
 CLIS